Колтовский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Колтовский сельсовет — Московская область, Каширский район (до 1994).
 Колтовский сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.